Западнодви́нское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Западнодвинского района Тверской области. На территории поселения находятся 83 населенных пункта.
Центр поселения — посёлок Велеса (с 2010 года).
Образовано в 2005 году, включило в себя территории Бибиревского, Дубровского, Улинского, Хотинского, Фофановского и Баевского сельских округов.

Географические данные 
 Общая площадь: 786,6 км²
 Нахождение: северо-восточная часть Западнодвинского района
 Граничит:
 на севере — с Андреапольским районом, Андреапольское СП
 на востоке — с Нелидовским районом, Нелидовское СП и Земцовское СП
 на юго-востоке — с Жарковским районом, Жарковское СП
 на юге — с Шараповским СП
 на западе — с Бенецким СП и Староторопским СП
 на северо-западе — с Торопецким районом, Речанское СП и Понизовское СП
 внутри поселения — территория городского поселения город Западная Двина.

Основные реки — Западная Двина и её приток Велеса.
Поселение пересекают автомагистраль  «Балтия» и железная дорога «Москва — Великие Луки — Рига».

Экономика 
В Советское время на территории поселения работали 2 совхоза и 2 колхоза.

Население 
На начало 2008 года — 2094 жителя.

Населенные пункты 
На территории поселения находятся следующие населённые пункты:

Бывшие населенные пункты 
На территории поселения исчезли деревни: Агафоново, Клин, Межехино, Петрилово, Каменка, Шатры, Хоромы, Ямище и др.

История 
В XIX-начале XX века территория поселения была разделена между Торопецким уездом Псковской губернии и Бельским уездом Смоленской губернии. После ликвидации губерний в 1929 году территория поселения входила в Западную область (до 1935 г.). После образования Калининской области — в составе Октябрьского района. С 1944 по 1957 год Октябрьский район относился к Великолукской области. С 1963 года — в составе Западнодвинского района.

Достопримечательности 

 Руинированный храм Сергия Радонежского на урочище Сопоть.

Известные люди 
 В деревне Хотино родился Герой Советского Союза Иван Нестерович Нестеров.

Ссылки 
 Электронный энциклопедический справочник «Тверская область»

Примечания 

Муниципальные образования Западнодвинского района
Упразднённые сельские поселения Тверской области
Сельские поселения, упразднённые в 2020 году